Васи́лий Фёдорович Брати́щев () — российский переводчик,  XVIII века.

Биография 
Родился в 1714 году в семье церковника. В 1723—1732 годы обучался латинскому языку и наукам в Заиконоспасских школах (Москва). С июня 1732 года изучал ориентальные языки в Коллегии иностранных дел у Г. Я. Кера.

Дипломатическая служба

Миссия в Персию 
С 1735 года в качестве студента от Коллегии иностранных дел состоял при посольстве в Персии, изучал арабский и персидский языки при асессоре-переводчике Муртазе Тевкелеве, привлекался к работе в канцелярии. С  — переводчик при резиденте И. П. Калушкине. С  года — российский резидент (по 1745) в Реште, Гяндже и Дербенте. Коллегия иностранных дел отмечала его знание местных дел и усердие в службе.

В 1747 году по указу и собственному прошению выехал в Россию, состоял «без всякаго жалованья» при Коллегии иностранных дел. В эти годы Коллегия иностранных дел разбирала донесения консула в Персии И. И. Бакунина, в которых он обвинял В. Ф. Братищева в защите интересов Персии, в получении взяток и подарков от шаха, в желании принять персидское подданство, в беспричинных представлениях о «начатии с Персиею войны» и «о отвращении в Персию посольства», а также в пьянстве и предосудительных поступках. Обвинения были признаны не обоснованными и сомнительными;  года императорским указом В. Ф. Братищев был пожалован в советники канцелярии с годовым жалованьем , ему были выплачены деньги «за прежнее время» по  в год.

Миссия в Китай 
 года императорским указом советник императорской канцелярии В. Ф. Братищев в ранге дипломатического курьера был направлен в Китай, чтобы «домогаться у китайского богдыхана прислать сюда посольство» и «исходатайствовать позволение от китайского двора свободного проходу нашим судам по реке Амуру с хлебом и другими припасами для гарнизонов в крепости и остроги по северо-восточным берегам».

В. Ф. Братищев выехал из Москвы  года,  прибыл в Пекин.  был принят в Лифаньюане, где вручил привезённые им листы;  в городе Жехе (в 30 верстах от Хара-Хото), где богдыхан находился со всею знатью и министрами на охоте, был принят цинскими министрами, вручил им послание Российского сената с просьбой о пропуске русских судов по Амуру с провиантом для Охотского и Удского острогов, изложив при этом задачу своей миссии. Миссия Братищева потерпела неудачу: на главные его ходатайства дан был отказ; богдыхан согласился лишь допустить в Пекин студентов для изучения китайского и манчжурского языков. Неудача переговоров объяснялась влиянием на богдыхана фаворита Фугуна, а также ведением дела через иезуитов, которые, конечно, не имели оснований помогать представителю России.

 года В. Ф. Братищев отправился из Пекина в обратный путь и прибыл в Петербург , где доложил также о намерении китайского правительства отправить большую армию на селенгинскую границу.

Служил в Штатс-конторе, с мая 1764 — в Юстиц-конторе в чине советника канцелярии;  пожалован в статские советники. Отказавшись от службы в Юстиц-конторе, подал прошение об увольнении на два года с сохранением жалованья, которое было удовлетворено  года.  года подал в отставку из-за ослабевшего здоровья «… и за дряхлостию»; прошение было удовлетворено, но без «награждения пенсионом» из-за не достигнутых 35 лет выслуги.

Семья 
В 40 лет оставался холостым.

Исследования историков 
В 1890 году П. А. Людин разыскал в астраханском губернском архиве 6 подлинных «концептов» Братищева к канцлеру князю А. М. Черкасскому за время с 5 по 30 октября 1742 года. Донесения эти касаются намерений шаха Надира начать войну с Россией, о чём Братищев писал и генерал-лейтенанту А. И. Тараканову, командующему пограничными войсками, «дабы он ездою своею в Кизлярскую крепость ускорял». Благодаря знакомству Братищева с персидским языком, в его донесениях находятся любопытные сведения о положении дел в Персии. Указывая на необходимость строгости в обращении с жителями Востока, Братищев рекомендует вести здесь прежнюю неуклонную политику. Более подробное развитие его взглядов на современное ему положение Персии находится в большом сочинении, изданном им в 1763 году.

Избранные труды 
 
 Братищев В. Ф. Осведомление или некоторое поверение Вольтеровых о Китае примечаний, собранное в краткую Братищева бытность в Пекине // Опыт трудов Вольного российского собрания. — М., 1783. — Ч. 6.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
  (Иной источник )
 
 
 
 
 Саркисова Г. И. Архивные материалы о миссии В. Ф. Братищева в Пекин (1756—1757 гг.) // Общество и государство в Китае: Тез. и докл. 21-й науч. конф. — М., 1990. — Кн. 2. — С. 76-83.
 
 Саркисова Г. И. Российский дипломат В. Ф. Братищев (Новые материалы к биографии) // Общество и государство в Китае: Тез. и докл. 22-й науч. конф. — М., 1991. — Ч. 3. — С. 115—119.
 
 Хохлов А. Н. К истории миссии В. Ф. Братищева в Китай (1756—1757 гг.) // Общество и государство в Китае: Тез. и докл. 9-й науч. конф. — М., 1978. — Ч. 2. — С. 96—109.

Послы Российской империи в Иране
Послы Российской империи в Китае
Статские советники